Криминали́ст:
 Криминалист — специалист по криминалистике.
 Криминалист — теоретическо-практический журнал уголовного права, который издавался в Новгороде в течение 1882 года